Mooren ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Mooren (1828–1899), deutscher Augenarzt, Geheimer Medizinalrat und Direktor der städtischen Augenklinik Düsseldorf
 Josef Mooren (1885–1987), deutscher Landschaftsmaler
 Joseph Johann Hubert Mooren (1797–1887), deutscher katholischer Priester und Pfarrer, Doktor der Theologie und Philosophie, und Kirchenhistoriker
 Merel Mooren (* 1982), niederländische Beachvolleyball-Spielerin
 Theodor Mooren (1833–1906), deutscher Bürgermeister und Mitglied des Deutschen Reichstags

Siehe auch:
 Albert-Mooren-Brunnen an der Moorenstraße im Düsseldorfer Stadtteil Bilk
 Mohren
 Moren